LR Health & Beauty GmbH (LR сокращение от названия первого аромата компании «L de Racine», Health & Beauty — , GmbH — ) — немецкая компания, занимающаяся производством косметики, парфюмерии и биологически активных добавок. Компания работает методом сетевого маркетинга с элементами прямых продаж. Штаб-квартира компании расположена в городе Ален.

История 
Компания была основана в 1985 году Хельмутом Спикером () и Ахимом Хикманом () и первоначально называлась LR Cosmetic & Marketing GmbH.
 В 1991 году были открыты первые зарубежные представительства компании в Австрии и Голландии.
 В 2004 году один из основателей компании — Хельмут Спикер вышел из состава акционеров компании, продав свою часть акций инвестиционному фонду Apax Partners. К 2009 году доля фонда в компании стала миноритарной.
 В мае 2011 года в Москве был открыт первый российский офис.
 6 ноября 2012 при поддержке российского офиса открыто представительство в Республике Казахстан.
 15 июня 2013 рестарт рынка Украины.
 Уже закончился контракт на именную продукцию с Heidi Klum
 В настоящее время, по данным официального сайта компании, имеет представительства в 28 странах мира.

Член российской Ассоциации прямых продаж и  Международной ассоциации прямых продаж.

В Германии является одной из крупнейших компаний на рынке прямых продаж.

С 2010 года лицом компании является один из самых высокооплачиваемых киноактеров Брюс Уиллис. Компания представляет парфюмерную продукцию с его именем под названием «Bruce Willis»

Продукция 
Компания является экспертом в алоэ вера и производит питьевые гели алоэ вера, парфюмерную продукцию, средства по уходу за кожей лица, телом, волосами, полостью рта, а также биологически активные добавки и декоративную косметику. Значительная часть косметики для ухода производится на основе алоэ вера Барбаденсис Миллер. Существуют отдельные линии продукции для мужчин и для детей.

Критика 
В 2006 году, во время эпидемии птичьего гриппа, компанию критиковали за продвижение капсул «Cistus Incanus» ( ладанник критский). Во время проведения продаж в рекламе этих капсул им приписывался противовирусный эффект, в то же время их противовирусная эффективность не была доказана.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Глобальный детский фонд LR
 Louis E. Boone,David L. Kurtz. Contemporary Marketing. Cengage Learning, 01.01.2011 — Всего страниц: 800. 
 2009 DSN Global 100: The Top Direct Selling Companies in the World
 BSB Innovation Awards 2010 
 Die Leute werden für dumm verkauft 
 LR Health & Beauty Systems: Der Duft des Erfolgs 
 Všeuměl a rtěnky odvážných odstínů od LR ve stylu glamour 2012 .
 Εκδήλωση αύριο από την LR Health & Beauty Systems .
 Regali cinefili — Il profumo di Bruce Willis 

Компании Германии
Производители косметики и парфюмерии
Многоуровневый маркетинг
Прямые продажи